Il singolare del torneo di tennis Tokyo Indoor 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Tom Gullikson 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Björn Borg (quarti di finale)
 Jimmy Connors (campione)
 Ivan Lendl (quarti di finale)
 Vitas Gerulaitis (primo turno)

 Eliot Teltscher (secondo turno)
 John Sadri (semifinali)
 Roscoe Tanner (secondo turno)
 Victor Amaya (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tokyo Indoor 1980